Ка́ллум Алекса́ндр Ко́ннолли (; 23 сентября 1997, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позициях правого защитника и опорного полузащитника. Игрок клуба «Блэкпул».

Клубная карьера 
Каллум Коннолли — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого попал в 2006 году.

3 марта 2016 года Коннолли на правах аренды на один месяц перешёл в клуб «Барнсли». За время в «Барснли» принял участие в трёх матчах.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 16 апреля 2016 года, когда Коннолли вышел на замену Шеймусу Коулману в матче Премьер-лиги против «Саутгемптона».

14 января 2017 года на правах аренды до конца сезона 2016/17 перешёл в «Уиган Атлетик». В тот же день дебютировал в новой команде в игре против «Бертона», в которой оформил дубль.

Карьера в сборной 
В 2014—2016 годах выступал за различные юношеские сборные Англии. С 2016 года начал играть за молодёжную сборную Англии (до 20 лет), в составе которой летом 2017 года стал чемпионом мира в этой возрастной категории. На турнире принял участие в двух матчах англичан.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
 Сборная Англии (до 20 лет)
 Чемпион мира среди игроков до 20 лет (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»
Игроки ФК «Блэкпул»